Szilágyi György (1921–1992) sakkozó
 Szilágyi György (1928–2010) író, költő, humorista
 Szilágyi György (1929–2022) statisztikus, sportvezető, labdarúgó-játékvezető
 Szilágyi György (1942) sportorvos
 Szilágyi György (1966) jobbikos politikus